

Geografia 
 Wan – nome curdo di Van, città della Turchia

Sigle 
 Wide area network – rete di computer con un'estensione territoriale pari a una o più regioni geografiche

Codici 
 WAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waverney (Australia)
 wan – codice ISO 639-3 della lingua wan

Altro 
 WAN – sigla automobilistica internazionale della Nigeria

Altri progetti